

Geografia 
 Francia
 Raissac – comune nel dipartimento dell'Ariège nella regione dell'Occitania
 Raissac-d'Aude – comune nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania
 Raissac-sur-Lampy –  – comune nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania